A 17ª edição da Vuelta decorreu entre 27 de abril a 13 de Maio de 1962, A corrida foi composta por 17 etapas, num total de mais de 2806 km, com uma média de 35,684 km/h. A corrida começou em Barcelona e terminou em Bilbau.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1962
1962 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1962